toll, a madarak kültakarója
toll, íróeszköz
töltőtoll
golyóstoll
Toll, temesvári hetilap (1920–1939)
A Toll, budapesti hetilap (1929–1938)